Albumy muzyczne

 Everything – amerykański zespół rockowy
 Everything – minialbum Chely’ego Wrighta
 Everything – album zespołu Mr. Children
 Everything – album zespołu The Bangles
 Everything – album Climie Fisher

 Single
 Everything – singel Jodiego Watleya
 Everything – singel Mary J. Blige
 Everything – singel zespołu Lifehouse
 Everything – singel Michaela Buble

Inne
Everything – oprogramowanie